Грачјовски рејон је један од следећа три рејона у Русији:

 Грачјовски рејон (Липецка област) — рејон у Липецкој области;
 Грачјовски рејон (Оренбуршка област)— рејон у Оренбуршкој области;
 Грачјовски рејон (Ставропољска Покрајина)— рејон у Ставропољској области;